Montagnac ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Montagnac (Gard) im Département Gard
 Montagnac (Hérault) im Département Hérault
 Montagnac, ehemalige Gemeinde im Département Gers, heute Teil der Gemeinde Catonvielle

Mit Namenszusatz:
 Montagnac-d’Auberoche im Département Dordogne
 Montagnac-la-Crempse im Département Dordogne
 Montagnac-Montpezat im Département Alpes-de-Haute-Provence
 Montagnac-sur-Auvignon im Département Lot-et-Garonne
 Montagnac-sur-Lède im Département Lot-et-Garonne